Jablonné ist der Name folgender Orte in Tschechien:

Stadt Jablonné v Podještědí (Deutsch Gabel), Okres Česká Lípa
Stadt Jablonné nad Orlicí (Gabel an der Adler), Okres Ústí nad Orlicí